ТУП — многозначная аббревиатура:
 ТУП — телеуправляемый прибор
 ТУП — терморегулятор с устройством предохранительным, терморегулятор с предохранительным устройством
 т/уп — термоупаковка
 ТУП — технические условия проектирования
 ТУП — Технологический университет Подолья
 ТУП — тракторный универсальный прицеп
 ТУП — транспортный универсальный прицеп
  — тупик

См. также 
 Туп
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей